A eleição presidencial brasileira de 1950 foi a décima quarta eleição presidencial e a décima terceira direta. Na eleição geral, o ex-presidente Getúlio Vargas foi eleito com boa vantagem para seu segundo mandato, sendo esse o primeiro eleito diretamente. No Paraná, Vargas emplacou uma votação expressiva, sem deixar chances aos outros candidatos. Nessa eleição, o resultado por município não foi disponibilizado ao público.

Resultado para presidente 
Conforme o TRE-PR, foram computados 274.474 votos, sendo 6.379 brancos e 2.889 nulos, sendo o resultado final:

Resultado para vice-presidente 
Na eleição para vice o número de não votantes foi maior, com 39.606 brancos e 3.564 nulos. O resultado final é:

1950 no Paraná
Eleições no Paraná